De Europese kampioenschappen triatlon olympische afstand 2009 werden gehouden van 2 tot en met 5 juli 2009 in Holten, Nederland. Het was de 25ste keer dat de European Triathlon Union (ETU) een titelstrijd organiseerde in deze discipline: 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. De junioren hadden een wedstrijd over de helft van deze afstand. Bij de mannen ging de titel naar de Spanjaard Javier Gómez, bij de vrouwen was de Zwitserse Nicola Spirig de snelste.

Uitslagen

Mannen elite

Vrouwen elite

Mannen junioren

Vrouwen junioren 

Triatlon in 2009
2009
Triatlon in Nederland
Triatlon
Sport in Rijssen-Holten
Sportevenement in Overijssel